«На́ши Ве́сти» («Nashi Vesti») — периодическое издание Союза чинов Русского Корпуса.

Основатель издания — командующий Русским Корпусом полковник Собственного Его Императорского Величества Конвоя Анатолий Иванович Рогожин. Первоначально — информационный листок для бывших чинов Русского Корпуса, позднее — иллюстрированный военный, политический и литературный журнал, одно из самых известных периодических военных изданий Белой эмиграции. 

Начало издания было положено в мае 1945 года в лагере Келлерберг (Австрия). С 1952 по 1993 годы журнал издавался в США. В 1993 г., трудами ответственного редактора «НВ» хорунжего Н. Н. Протопопова, издание журнала было перенесено в Россию.

Основная тематика журнала: история Русской Императорской и Белой армии, Русского Корпуса и Русской Освободительной Армии; актуальные вопросы монархического движения. Всего по май 2001 г. вышло 461 (2762) номеров издания. В 2001 году «Наши Вести» преобразованы в военный, политический и исторический журнал «Вестник РОВС» — официальное издание Русского Обще-Воинского Союза (РОВС).

Редакторы 
 Вертепов, Дмитрий Петрович (1952—1976);
 Протопопов Николай Николаевич (1976—1992);
 Волков, Сергей Владимирович (1993—1996);
 Иванов, Игорь Борисович (1997—2001).

См. также 
 Часовой (журнал)
 Вестник РОВС

Ссылки 
 Архив номеров "Наших Вестей" (в формате DjVu)
 И.Б. Иванов. "Наши Вести". (Исторический очерк).
 Ответственный редактор «НВ», хорунжий Николай Николаевич Протопопов (Некролог).
 Сайт журнала «Наши Вести», издания Союза чинов Русского Корпуса (1952—2001 гг.)

Журналы США
Журналы России по алфавиту
Русский общевоинский союз